Алмажел има више значења:

 Алмажел (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Алмажел (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији